Ilovlja è un toponimo russo che può riferirsi a:
Ilovlja: insediamento operaio dell'oblast' di Volgograd;
Ilovlja: fiume della Russia europea, affluente del Don.